Хью Мо́рган (; 1875 или 1876 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Ланаркшира, Морган начал карьеру в клубе «Хартхилл Тисл». В 1895 году перешёл в «Эйрдрионианс», за который провёл 14 матчей.

В 1896 году стал игроком английского «Сандерленда». Провёл за клуб 61 матч и забил 17 мячей. В сезоне 1897/98 помог «Сандерленду» завершить сезон на 2-м месте.

В феврале 1899 года перешёл в «Болтон Уондерерс» за 250 фунтов. Провёл за клуб 47 матчей и забил 16 мячей. В сезоне 1899/1900 «Болтону» занять второе место во Втором дивизионе и выйти в Первый дивизион.

В декабре 1900 года стал игроком клуба «Ньютон Хит» из Манчестера. Дебютировал за клуб 15 декабря 1900 года в матче против «Линкольн Сити», отметившись забитым мячом в своей первой игре за команду. Всего в сезоне 1900/01 провёл за клуб в рамках лиги 20 матчей и забил 4 мяча (из них два — c пенальти), также сыграл в 3 матчах Кубка Англии и 3 матчах Большого кубка Манчестера, включая проигранный финал против «Манчестер Сити».

В июле 1901 года перешёл к сопернику «Ньютон Хит», в клуб «Манчестер Сити». Дебютировал за «Сити» 7 сентября 1901 года в матче против «Сандерленда». В сезоне 1901/02 провёл за клуб 15 матчей (12 — в лиге и 3 в — Кубке Англии) и забил 2 мяча.

Летом 1903 года подписал контракт с клубом «Аккрингтон Стэнли», в котором провёл один сезон.

В мае 1904 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Блэкпул». Дебютировал за клуб в первом матче сезона 1904/05 против «Лестер Фосс» 3 сентября 1904 года. Провёл за клуб 25 матчей в лиге, забив 4 мяча (включая гол на выезде в ворота своей бывшей команды, «Манчестер Юнайтед», 24 апреля 1905 года, когда «Юнайтед» обыграл «Блэкпул» со счётом 3:1 — это был последний матч Моргана в профессиональном английском футболе). Также он забил единственный гол «Блэкпула» в Кубке Англии того сезона, это произошло 14 января 1905 года в матче первого раунда против «Бристоль Сити».

В сезоне 1906/07 выступал за шотландский клуб «Гамильтон Академикал», сыграв за него 22 матча и забив 11 мячей в чемпионате.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Эйрдрионианс» (1878)
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»